Dinocrisis, Vol. 3 - Original Game Soundtrack è la colonna sonora del videogioco Dino Crisis 3 per Xbox.

L'album, pubblicato il 21 luglio 2003 dall'etichetta discografica Columbia Records, contiene le tracce musicali del gioco, composte da Shinichiro Sato.

Tracce

Note

Collegamenti esterni 
 

Colonne sonore di Dino Crisis